Il doppio del torneo di tennis ATP Osaka 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Sandon Stolle che hanno battuto in finale David Adams e Andrej Ol'chovskij 6-4, 6-4.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (quarti di finale)

 Rick Leach /  David Pate (semifinali)
 Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Osaka 1994
ATP Tour 1994